Michelle Bauer può essere

Michelle Bauer, attrice statunitense
Michelle Bauer Santos, personaggio della soap-opera Sentieri